Octineon chiliensis är en havsanemonart som beskrevs av Oscar Henrik Carlgren 1959. Octineon chiliensis ingår i släktet Octineon och familjen Octineonidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsanemoner
chiliensis